Die besten Jahre steht für:

 Die besten Jahre (1965), DDR-Spielfilm von Günther Rücker
 Die besten Jahre (1973), Schweizer Dokumentarfilm von Kurt Gloor
 Die besten Jahre (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1987–1991)
 Die besten Jahre (2003), italienischer Spielfilm

Siehe auch:
 Die besten Jahre unseres Lebens, US-amerikanischer Spielfilm (1946)
 Die besten Jahre der Miss Jean Brodie, britischer Spielfilm (1969)
 Deine besten Jahre, deutscher Fernsehspielfilm (1999) von Dominik Graf